Mazhan désigne à la fois :

 un village chinois de la province du Yunnan, célèbre pour ses volcans, situé à 25 km de la ville de Tengchong : Mazhan (Yunnan) ;
 une ville côtière chinoise de la province du Zhejiang, dont on a surtout entendu parler pour avoir été le point d'entrée sur la terre ferme du typhon Saomai le  : Mazhan (Zhejiang) ;
 une ville de la préfecture de Gjirokastër en Albanie : Mazhan (Albanie)
 un des fils du roi d’Arménie Artaxias , dont on ignore tout.